

Estados Unidos 
 Bangor (Maine), Maine, Estados Unidos da América
 Bangor (Michigan), Michigan, Estados Unidos da América
 Bangor (Pensilvânia)
 Bangor Trident Base - Washington
 Bangor (Wisconsin) (vila)

França 
 Bangor (Morbihan), França

Desambiguação